Arahura bezeichnet:
 Arahura (Neuseeland), ein Ort in Neuseeland
 Ahahura River, ein Fluss in Neuseeland
 Arahura (Kanu), ein Kanu (Waka) in der Mythologie der Māori
 Arahura (Schiff, 1983), eine neuseeländische Eisenbahnfähre